Heinrich Wilhelm Ernst (Brünn, 1812 – Niça, 1865), violinista i compositor morau 
 Max Ernst (Brühl, 1891 - París, 1976), artista alemany nacionalitzat francès 
 Norbert Ernst (Viena, 1977), tenor austríac 
 Richard Robert Ernst (Winterthur, 1933), químic i professor universitari suís 
 Wolfgang Ernst (1959), musicòleg